Széll György (1827–1910) Makó polgármestere, országgyűlési képviselő;
 Széll György, George Szell (1897–1970) karmester, zongoraművész.
 Széll György (György Szell), *1941, magyar-német szociológus